Afkorting voor de bouwvakvakantie
Een bouwvak - beroep in de bouw, zoals timmerman, metselaar, stukadoor en meubelmaker.